Ухане () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Хрубешувский повят, Люблинское воеводство. Население — 5114 человек (на 2004 год).

Соседние гмины 
 Гмина Бялополе
 Гмина Грабовец
 Гмина Хрубешув
 Гмина Тшещаны
 Гмина Войславице

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Люблинского воеводства